Villa Bustos es el nombre de dos pequeñas localidades en Argentina:

 Villa Bustos o, actualmente, Villa Sanagasta en la provincia de Provincia de La Rioja.
 Villa Bustos núcleo histórico y actualmente sector norte de la población de Santa María de Punilla en la Provincia de Córdoba.